El nombre islandés Björk puede referirse a:
 Anita Björk (n. 1923), actriz sueca de prolongada trayectoria profesional;
 Björk Guðmundsdóttir (n. 1965), cantante y compositora islandesa, que fue inicialmente  vocalista del grupo The Sugarcubes para después emprender carrera como solista; 
 Hera Björk (n. 1972), cantante y presentadora islandesa representante de su país en el Festival de Eurovisión de 2010;
 Björk Guðmundsdóttir & Tríó Guðmundar Ingólfssonar, un grupo islandés de jazz y música bebop;
 Björk (1977), álbum de Björk Guðmundsdóttir; o
 Björk Live Book (2003), libro autobiográfico editado por la cantante y compositora islandesa Björk.